Федерико Филиппи ( или , или , 16 декабря 1838 — 16 января 1910) — чилийский ботаник немецкого происхождения, профессор ботаники, выдающийся естествоиспытатель, потомок немецких иммигрантов.

Биография 
Федерико Филиппи родился в Неаполе 16 декабря 1838 года в семье Рудольфа Амандуса Филиппи (1808—1904), палеонтолога, ботаника, зоолога и натуралиста.

Филиппи стал преемником своего отца на кафедре естественной истории, профессором ботаники Чилийского университета и Национального института, директором Ботанического сада и Национального музея. Он описал более 150 видов растений, в том числе 33 новых, включая Leucocoryne coquimbensis. Филиппи завещал все свои коллекции и сочинения Национальному музею естественной истории Чили.

Федерико Филиппи умер в Сантьяго 16 января 1910 года.

Научная деятельность 
Федерико Филиппи специализировался на семенных растениях.

Почести 
В его честь были названы следующие виды растений: Conophytum philippii L.Bolus и Tristagma philippii Gand.

Примечания

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Federico Philippi
 Inmigrantes alemanes al sur de Chile y otras familias inmigrantes al país P: Philippi

Ботаники по алфавиту
Ботаники Чили